«Электрозаво́дская» — название станций метро:

* «Электрозаводская» — станция Арбатско-Покровской линии Московского метрополитена.
 «Электрозаводская» — станция Большой кольцевой линии Московского метрополитена.